Тимоша — уменьшительное от Тимофей.
 Елена Тимоша (другой псевдоним: Васильковская Александра; 1894—1972) — русская поэтесса и беллетристка первой волны эмиграции.
 Пешкова, Надежда Алексеевна (урожденная Введенская; по прозвищу «Тимоша»; 1901—1971) — невестка Максима Горького, жена его сына Максима Пешкова.

См. также 
 Тимофей (значения)